Александр Никитич Филиппов (1852 или 1853 — 1927) — русский юрист, заслуженный профессор Московского университета, профессор и ректор Юрьевского университета.

Биография 
Происходил из купеческого сословия. По дате и месту рождения источники дают различные сведения:  года в Козьмодемьянске Казанской губернии,  или  1852 года в Алатырском уезде Симбирской губернии.

Окончил 3-ю московскую гимназию (1875) и юридический факультет Московского университета (1879) со степенью кандидата. В 1877 году за сочинение на заданную тему получил серебряную медаль.

В 1880 году был оставлен на два года при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории русского права. В 1883 году после сдачи магистерского экзамена был командирован за границу «с учёной целью». Изучал историю права и государственное право в гейдельбергском, берлинском и пражском университетах.

С 1885 по 1892 год состоял приват-доцентом Московского университета по кафедре истории русского права. В мае 1891 года защитил диссертацию на степень магистра государственного права «О наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформой».

В январе 1892 года был назначен и. д. ординарного профессора государственного права в Дерптском (затем Юрьевском) университете, ректором которого состоял в 1901—1903 годах. Читал лекции по истории русского права. Докторскую диссертацию «История Сената в правление Верховного тайного совета и кабинета» (часть I) защитил в 1895 году и в мае был утверждён ординарным профессором Юрьевского университета.

С августа 1903 года — ординарный профессор Московского университета по кафедре истории русского права, на которой читал лекции по истории русского права до 1916 года; заслуженный профессор Московского университета с 1910 года. Член-корреспондент Петербургской Академии наук c 29 ноября 1914 года по историко-филологическому отделению (по разряду историко-политических наук).

В конце ноября 1916 года он был назначен директором лицея цесаревича Николая.

Стал лауреатом Уваровской премии в 1912 году.

Имел дачу в Келломяки.

Умер в Москве 27 января 1927 года.

Библиография 

 История русского права : (От Соборного уложения царя Ал. Мих. до изд. Свода законов) : Курс лекций пр.-доц. Моск. ун-та А. Н. Филиппова. — 5-е изд., изм. и доп. — Москва : Лит. Иванова, 1889—1890. — 1006 с.
 О целях наказания по узаконениям Петровского царствования. — [Москва, 1890]. — 42 с.
 История русского права : Курс лекций : С разр. пр. А. Н. Филиппова. — [Юрьев, 1891—?]. — 1000 с.
 
 История Сената в правление Верховного тайного совета и кабинета. Ч. 1: Сенат в правление Верховного тайного совета. — Юрьев : тип. К. Матисена, 1895. — XII, 486, [1] с.
 К вопросу о Верховном тайном совете : (По поводу брошюры проф. А. С. Алексеева: «Легенды об олигархических тенденциях Верховного тайного совета в царствование Екатерины I») / Проф. А. Н. Филиппов. — : типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1896. — 62 с.
 
 Кабинет министров и его сравнение с Верховным тайным советом : [Речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Юрьевск. ун-та, 12 дек. 1897 г.]. — Юрьев : тип. К. Матисена, 1898. — 45 с.
 
 Представление об утеснениях народа от подушного сбора (1733 г.). — Москва : Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1907. — 12 с.
 Учебник истории русского права : (Пособие к лекциям). Ч. 1 / [Соч.] А. Н. Филиппова, орд. проф. Имп. Моск. ун-та. — Юрьев : тип. К. Маттисена, 1907. — 732 с.
 4-е изд., изм. и доп. — Юрьев : тип. К. Маттисена, 1912. — 796 с.
 Конспект истории русского права : Сост. по лекциям А. Н. Филиппова, орд. проф. Моск. ун-та / Сост. Эс Э-с. — Москва : тип. «Обществ. польза», [1908]. — [2], 93 с.
 Конспект по истории учреждений России. — 1909.
 Депутаты Екатерининской комиссии и Правительствующий сенат. — Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1910. — 54 с.
 Правительствующий сенат при Петре Великом и его ближайших преемниках. (1711—1741 гг.). — Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1911. — 598 с.: ил., портр.
 Петр Елесов, безвестный собиратель Петровского законодательства. — Москва : типо-лит. т-ва Владимир Чичерин, 1911. — 10 с.
 Д. Я. Самоквасов : (Некролог) / Проф. А. Н. Филиппов. — Москва : тип. Имп. Моск. ун-та, 1912. — [2], 33 с.
 Один из неизданных «юрналов» Петровского царствования за 1723—1724 гг. / Проф. А. Н. Филиппов. — Киев : тип. Т. Г. Мейнандера, 1912. — 31 с.
 История русского права : Конспект : По лекциям проф. Филиппова : Полные и точные ответы по прогр. Моск. ун-та на 1913—14 г. — Москва : Помощь студенту, 1913. — 121 с.
 
 К вопросу о составе Первого полного собрания законов Российской империи. — Москва : Печатня А. Снегиревой, 1916. — 138 с.
 Каталог членов и обер-прокуроров Св. пр. Синода за XVIII в. (Из рукоп. собр. Н. Н. Подашевского) / Проф. А. Н. Филиппов. — Москва : Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1916. — 27 с.
 Тяга прибалтийских крестьян в Великороссию в 1-ой половине XVIII века / Проф. А. Н. Филиппов. — Петроград : тип. Б. Д. Брукера, 1916. — 18 с.
 Первые шаги в России в XVIII в. «геральдической науки» и граф Ф. Санти. — Москва : тип. Г. Лисснер и Д. Собко, [1916]. — 9 с.
 Кабинет министров и Правительствующий сенат в их взаимных отношениях. (1731—1741 гг.). — [Б. м.] : [б. и.], [19--].
 Народное обычное право как исторический материал. — [Б. м.] : [б. и.], [19--].
 К вопросу о первоисточниках Жалованной грамоты дворянству 21 апреля 1785 г. : (Представлено акад. С. Ф. Платоновым в заседании Отд. историч. наук и филологии 23 июля 1924 года) / [Соч.] А. Н. Филиппова. — Б. м. : Б. и. — в 2-х ч.
 И. П. Пнин и его непропущенный цензурой «Опыт о просвещении относительно к России». — Ленинград : [б. и.], [19--]. — 35 с.
 Москва и Пугачёв в июле и августе 1774 года / Проф. А. Н. Филиппов. — [Оренбург : Б. и., 1925]. — 52 с.

По поручению Императорского русского исторического общества издал собранные им из петербургских и московских архивов «Бумаги Кабинета императрицы Анны Иоанновны 1731—1740 гг.» — Юрьев : тип. К. Маттисена, 1898—1915. — (Сборник Русского исторического общества). 

А. Н. Филиппову также принадлежат работы: «Современные записи обычного права и их значение», «Очерки по русскому крестьянскому обычному праву», «Значение Сперанского в истории русского законодательства», «Сперанский, как кодификатор русского права», «А. П. Волынский как кабинет-министр», «Новые данные о кабинете министров».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Юристы Российской империи
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Директора Катковского лицея
Заслуженные профессора Московского университета
Ректоры Императорского Дерптского университета
Лауреаты Уваровской премии